Шопино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Шопино — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Шопино — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Шопино — деревня в Калужской области, в городском округе города Калуги.
 Шопино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Шопино — деревня в Алексинском районе Тульской области.

Украина 
 Шопино — село, Токаревский сельский совет, Дергачёвский район, Харьковская область